Дракон () e космически кораб на компанията SpaceX. Той може да превозва товари, а в бъдеще ще може да превозва и товари и хора едновременно от и до ниска околоземна орбита. Конусът на носа на капсулата се отваря, а под него се намира стандартен механизъм за прикрепване към МКС, което позволява на Дракон да се скачва с американския сегмент на станцията.

Капсулата Дракон се изстрелва на борда на ракетата Фалкън-9. Първият полет на Дракон се състои на 8 декември 2010 година и завършва с успех. Капсулата е изстреляна тестово и след 3 часа и 20 минути каца успешно по план в Тихия океан. На 22 май 2012 година капсулата е изстреляна повторно и на 25 май се скачва със станцията, което прави Дракон първия частен космически кораб, скачил се с орбиталния комплекс. Първият изцяло операционен полет е осъществен на 8 октомври 2012 година, като два дена по-късно Дракон се скачва с МКС.

Спецификации 
 Може да лети в безпилотен и в пилотиран режим
 В пилотиран режим може да превозва до 7 пътници
 В непилотиран режим може да превозва до 2500 кг товар
 Разполага с 18 двигателя „Драко“
 PICA топлинен щит

Полети

Вижте също 
 Сигнъс

Външни препратки 

  Официален сайт
  Избрани снимки от завода на SpaceX 
 Спейс Екс показа новия си космически кораб Дрегън Ви 2

Източници 

Космически кораби
Международна космическа станция